Bahnhof Wilmersdorf steht für:

 Bahnhof Wilmersdorf (b. Angermünde), Bahnhof in Wilmersdorf (Angermünde)
 Bahnhof Berlin-Wilmersdorf, ehemaliger Name des Bahnhof Berlin Bundesplatz